Osoby
 Alfred Hauptmann – niemiecki lekarz
 Carl Hauptmann – niemiecki pisarz, brat Gerharta
 Gerhart Hauptmann – niemiecki dramaturg i powieściopisarz, laureat Nagrody Nobla, brat Carla
 Hans Hauptmann – oficer austro-węgierski
 Moritz Hauptmann – niemiecki kompozytor
 (8381) Hauptmann – planetoida
 Hauptmann – stopień wojskowy (kapitan)
 Kapitan z Köpenick (Der Hauptmann von Köpenick) – właściwie Friedrich Wilhelm Voigt, niemiecki szewc
 Kapitan z Köpenick – sztuka Carla Zuckmayera
 Kapitan z Köpenick – film z 1956

Zobacz też 
 Hauptman
 Hetman